Mendelssohn-Quartett ist Name oder Namensbestandteil von:

 Fanny Mendelssohn Quartett, ein 1989 gegründetes Münchner Ensemble, Besetzung: Eggebrecht, Korunič, Berg, Kupsa.
 Mendelssohn-Quartett (Leipzig), ein 1995 gegründetes Leipziger Ensemble, Besetzung: Petersen, Harms, Ude, Raßbach.
 Mendelssohn-Quartett (Münster), ein Ensemble aus Mitgliedern des Sinfonieorchesters Münster, Besetzung: Ionescu, Marx, Denhoff, Fürniss.